Epalinges is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud, en maakt deel uit van het district Lausanne.
Epalinges telt 7775 inwoners.

In Epalinges is het hoofdkantoor van de European Golf Association (EGA).

Externe link 
 

Gemeente in Vaud